Фу́рмановский райо́н — название административных единиц в СССР, Российской Федерации и Казахстане.

 Фурмановский район — район в Ивановской области, существующий с 1963 года.
 Фурмановский район — район Западно-Казахстанской (Уральской) области с центром в селе Фурманово, существовавший в Казахской ССР (1936—1991) и Республике Казахстан (1991—1993).